Остров Сахалин:

 Остров Сахалин — остров у восточного побережья Азии, входящий в состав Сахалинской области.
 «Остров Сахалин» — произведение А. П. Чехова.
 «Остров Сахалин» — документальный фильм Эльдара Рязанова и Василия Катаняна.

См. также 
 Сахалин (значения)